Итатуба () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Параиба. Входит в экономико-статистический микрорегион Итабаяна. Население составляет 9546 человек на 2006 год. Занимает площадь 244,205 км². Плотность населения — 39,1 чел./км².

История 
Город основан в 1961 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 23.765.718,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.510,38 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,526 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба